El término Akita puede referirse a:

 La prefectura de Akita en Japón.

 La ciudad de Akita, capital de la prefectura homónima.

 La raza de perro Akita Inu originaria de Japón.